Брукдејл има више значења:
 Брукдејл (Јужна Каролина)
 Брукдејл (Њу Џерзи)
 Брукдејл (Калифорнија)